Парламентские выборы в Финляндии (2015) (, ) — 37-е парламентские выборы в 200-местную эдускунту Финляндии, прошедшие 19 апреля 2015 года. Победу одержала партия Финляндский центр, получившая 49 мест в парламенте.

Предварительное голосование проходило с 8 апреля 2015 года.

Как правило, в округах формировались избирательные списки из представителей одной (в отдельных случаях нескольких) партий с конкретными кандидатами. Места распределялись по пропорциальной системе в каждом округе между списками.

Участники 
В округах 1—4 и 6—13:

 Зелёный союз (Зелёные)
 Истинные финны
 Левый союз (Левый альянс)
 Национальная коалиция (Коалиционная партия)
 Социал-демократическая партия Финляндии
 Финляндский центр (Партия центра)
 Христианские демократы
 Шведская народная партия кроме округов 6,7,9,11

В 5-м округе (Аландские острова, обладающие автономией) действовали свои списки.

Избирательные округа 
Голосование проходило в 13 избирательных округах в соответствии с методом д’Ондта по партийным спискам при пропорциональном представительстве. Аландские острова выделены в отдельный избирательный округ с фиксированным представительством в Эдускунте (1 мандат) вне зависимости от численности населения архипелага. В других регионах из-за изменения численности населения число депутатских мест может меняться.

Предвыборная кампания 

В июле 2013 года по результатам опроса YLE, рейтинг партии «Центр» составил 22,8 %, в связи с чем лидеры партии заявили о начале активной подготовки к парламентским выборам.

Финский политик Пааво Вяюрюнен принял решение баллотироваться в депутаты Эдускунты. Также о своём решении участвовать в выборах объявил министр по делам развития Пекка Хаависто.

16 января 2015 года о своём решении отказаться от участия в предстоящих выборах в депутаты Эдускунты объявил Юсси Халла-ахо от партии Истинные финны. Как и в период прошлых выборов, предвыборный штаб партии Истинных финнов подвергся акту вандализма.

В марте 2015 года на сайте телерадиокомпании Yle были размещены более двух тысяч видеоинтервью со всеми кандидатами в депутаты. В ряде городов кандидатам было запрещено привлечение внимания к своим стендам путём раздачи бесплатного кофе.

Задолго до выборов опросы стали показывать, что их победителем станет партия Финляндский центр. В марте 2015 года эту партию поддерживали 24,9 % избирателей, а занимавшую второе место Национальную коалиционную партию — всего 20,4 %.

Предварительное голосование 
Предварительное голосование на территории Финляндии проходило с 8 по 14 апреля, и с 8 по 11 апреля за пределами страны. Общее число пунктов предварительного голосования составило около 900 мест, которые располагались в почтовых отделениях, библиотеках, аэропортах и торговых центрах.

Результаты 

Впервые после 1972 года Шведская народная партия не вошла в правительство

Примечания

Ссылки 
 

События 19 апреля
2
2015 год в Финляндии
Финляндия
2015